Esistono più comuni francesi con questo nome

 Rouvres – Calvados
 Rouvres – Eure-et-Loir
 Rouvres – Senna e Marna